Der Europäische Gerichtshof (EuGH, amtlich nur Gerichtshof genannt) ist das rechtsprechende Organ der Europäischen Union. Seit dem Vertrag von Nizza entsendet jeder Mitgliedstaat mindestens einen Richter an den Gerichtshof. Um die Effizienz des vergrößerten Gerichtshofs zu sichern, wird eine Große Kammer aus elf Richtern geschaffen, die als Spruchkörper anstelle des Plenums tritt.

Derzeit besteht der Gerichtshof aus 27 Richtern und elf Generalanwälten. Amtierender Präsident ist Koen Lenaerts. Die Namen der aktuell amtierenden Richter sind durch Fettsatz hervorgehoben.

Richter

Kanzlei

Siehe auch 
 Liste der Generalanwälte
 Liste der Richter am Gericht der Europäischen Union
 Liste der Richter am Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union

Weblinks 
 Amtierende Richter und Generalanwälte. Website des EuGH
 Ehemalige Richter und Generalanwälte. Website des EuGH

Einzelnachweise 

 
Europaischer Gerichtshof